Desa Sukaharja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,14), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 107,05), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, Kabupaten Karawang), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 106,77), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 106,75), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sukaharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,27, long 108,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar